Lokono peut désigner :
 Les Lokono, un peuple amérindien présent au Surinam, au Guyana et en Guyane française ainsi qu'en Guadeloupe bien que la population ait été décimée par le peuple des Kalinago on en trouve quand même encore quelques uns sur l'archipel notamment à Grande Terre
 Lokono, une localité du Burkina Faso